Theodoro steht für:

das griechische Fürstentum Theodoro auf der Krim
den Namen Theodor

Siehe auch: Teodoro